Het scheikundig oplossen van een stof, zie Dissolutie (scheikunde) 
Sociale dissolutie